Ха́лха (, «щит»)

Халха — річка в Монголії. Більш відома за назвою транскрибованою назвою Халхин-Гол.
Халха — історичний регіон в Монголії.
Халха-монголи — основне населення Монголії.
 Халха — діалект монгольської мови, на якому базується халха-монгольська мова — літературна форма монгольської мови в Монголії